Храм Преображения Господнего (бывший Тринитарский костёл) — памятник архитектуры во Львове (Украина). Находится в центре Львова, на улице Краковской, 21.

История 

Здание было построено в 1703—1731 годах как костёл римско-католического ордена тринитариев. В 1898 году была закончена перестройка костёла под грекокатолическую Преображенскую церковь по проекту архитектора С.Гавришкевича.

20 сентября 1948 года после богослужения в Преображенском соборе на ступенях храма оуновцем был убит отец Гавриил Костельник, руководивший процессом присоединения грекокатолической церкви к Русской православной церкви.

29 октября 1989 года церковь первой вернулась в лоно УГКЦ и носит название храм Преображения Господнего.

Литература 
 Вуйцик В. С., Липка Р. М. Зустріч зі Львовом. Львів: Каменяр, 1987. С. 82, 112.

Ссылки 

Бывшие римокатолические культовые сооружения во Львове
Грекокатолические храмы Львова
Достопримечательности Львова
Л
Храмы УГКЦ